Вир се може односити на:

 Вир (појава), природна појава, вртлог

или:

 Вир (Никшић), насеље у општини Никшић, Црна Гора
 Вир (Посушје), насељено мјесто у општини Посушје, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ
 Вир (Македонски Брод), насеље у општини Македонски Брод, Северна Македонија
 Вир (Француска), град у Француској
 Вир (острво), острво у Јадранском мору, Хрватска
 Вир (општина), општина у близини Задра, Хрватска
 Вир (филм), филм из 2012.